Porr syfta på:

 Porr – sexuella skildringar med syfte att underhålla och väcka lust, se pornografi
 Porrbiograf – biograf som visar porrfilm
 Porrbutik – en butik  för pornografiskt material
 Porrklubb – ett ställe där det visas pornografisk underhållning
 Porrfilm – film som mer eller mindre närgånget skildrar sexuella handlingar
 Porr (roman) – en roman från 2002 av Irvine Welsh
 Porr, horor och feminister  – en bok av Petra Östergren från 2006
 Porr i skandalskolan  – en svensk film från 1974
 Porrkriget – skottlossningar vid porrklubbar i Stockholm (under 1990-talet)
 Porr AG – österrikiskt byggbolag